Akademicki Klub Turystyczny Maluch
 Fiat 126 – samochód osobowy
 Maluch (postać Disneya)